Aikens Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aikens Creek (Klamath River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Aikens Creek (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi

Siehe auch:
 Aiken Creek